Schaufler bezeichnet:

 ein Altersstadium des Damhirschs

Schaufler ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel Schaufler (* 1973), deutscher Technomusiker, bekannt unter dem Pseudonym Superpitcher
 Engelbert Schaufler (1941–2000), österreichischer Politiker, Mitglied des Bundesrates
 Hermann Schaufler (1947–2022), deutscher Politiker (CDU) und Jurist
 Jannik Schaufler (* 1997), deutscher Triathlet
 Peter Schaufler (1940–2015), deutscher Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen